Donatoni – cognome italiano
 Franco Donatoni – compositore e docente italiano